Osoby:
 Bernhard von Langenbeck – niemiecki lekarz
 Curt Langenbeck – niemiecki dramaturg
 Hermann Langenbeck – niemiecki polityk
 Wolfgang Langenbeck – niemiecki chemik

Zobacz też:
 Langenbek